Esta é uma lista contendo alguns dos centros culturais da cidade de São Paulo, SP, Brasil, organizados por ordem alfabética.

 Caixa Cultural São Paulo
 Capela do Morumbi
 Centro Cultural Aúthos Pagano
 Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB
 Centro Cultural da Juventude - CCJ
 Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios
 Centro Cultural FIESP
 Centro Cultural São Paulo - CCSP
 Centro da Cultura Judaica - Casa de Cultura de Israel
 Centro Universitário Maria Antônia - CEUMA
 Funarte
 Instituto Moreira Salles
 Instituto Tomie Ohtake
 Itaú Cultural
 Memorial da América Latina
 SESC
 SESI
 UNIBES Cultural

Institutos culturais
Museus